

Талдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Панфіловський район, Жетисуська область
 Талдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Шетський район, Карагандинська область